Каспар Хайдельбах (; ) — немецкий режиссёр.

Каспар Хайдельбах изучал историю искусства, театра, кинематографа и телевидения в Кёльне. Ещё в студенческие годы работал ассистентом на ZDF и участвовал в написании сценария эпизодов телевизионного сериала «Место преступления».

Фильмография 
 1988—1995: Lindenstraße
 1987: Dortmunder Roulette
 1990: Leo und Charlotte
 1991: Klefisch — Ein unbekannter Zeuge
 1992: Место преступления — Tatort: Der Mörder und der Prinz
 1992: Klefisch 3 — Ein unbekannter Zeuge
 1992: Klefisch 4 — Tod am Meer
 1993: Polski crash
 1994: Babyfon — Mörder im Kinderzimmer
 1995: Der Serienkiller — Klinge des Todes
 1996: Das Tor des Feuers, Appartement für einen Selbstmörder
 1997: Место преступления — Tatort: Willkommen in Köln
 1997: Out of nowhere
 1997: Место преступления — Tatort: Bombenstimmung
 1998: Verfolgt! — Mädchenjagd auf der Autobahn
 1999: Место преступления — Tatort: Drei Affen
 1999: Место преступления — Tatort: Einsatzleiter Krause
 1999: Glanzzeiten
 1999: Verratene Freundschaft — Ein Mann wird zur Gefahr
 2000: Zwei vom Blitz getroffen/Liebe auf den ersten Blitz
 2000: Место преступления — Tatort: Bier, Gier und die glorreichen Vier,
 2000: Nie mehr zweite Liga,
 2000: Место преступления — Tatort: Bittere Mandeln, Tatort — Quartett in Leipzig
 2001: Место преступления — Tatort: Bestien
 2001: Место преступления — Tatort — Das Phantom
 2002: Verhexte Hochzeit, Tatort: Rückspiel
 2003: Das Wunder von Lengede
 2004: Место преступления — Tatort: Eine Leiche zuviel
 2004: Место преступления — Tatort: Frauenflüsterer
 2006: Der Untergang der Pamir
 2007: Die Katze
 2009: Es liegt mir auf der Zunge
 2009: Берлин 36 — Berlin 36
 2010: Место преступления — Tatort: Der Fluch der Mumie

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Германии